Letki – wieś na Ukrainie 

osoby

 Marcin Letki – zapaśnik
 Maria Ewa Letki – pisarka